est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavones
 apigétrine, numéro CAS 
 isovitexine, numéro CAS 
 vitexine, numéro CAS 
 tétuine, numéro CAS